Johan Moreno (voetballer)
Johan Moreno (wielrenner)